Barão de Venda da Cruz é um título nobiliárquico criado por D. Maria II de Portugal, por Decreto de 6 de Agosto de 1846, em favor de João Pedro Miguéis de Carvalho e Brito.

Titulares
 João Pedro Miguéis de Carvalho e Brito, 1.° Barão de Venda da Cruz; 
 Filipe Miguéis de Carvalho e Brito, 2.° Barão de Venda da Cruz.

+Venda Da Cruz
+Venda Da Cruz